Open Seat 2006 — 54-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2006 году турнир прошёл с 24 по 30 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Ненад Зимонич и  Леандер Паес

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Томми Робредо со счётом 6-4, 6-4, 6-0.
 Надаль выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Робредо сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ф. Лопес
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= И. Клец
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=4
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Д. Химено
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Н. Джокович
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= И. Наварро
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= П. Шричапан
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=9
| RD1-team09= Т. Бердых
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10=
| RD1-team10= А. Монтаньес
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=5
| RD1-seed11=
| RD1-team11= А. Портас
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= О. Эрнандес
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ф. Кольшрайбер
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Р. Слёйтер
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=62
| RD1-score14-3=
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Надаль
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ф. Лопес
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Д. Химено
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= И. Наварро
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=9
| RD2-team05= Т. Бердых
| RD2-score05-1=66
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А. Портас
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Я. Ниеминен
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Надаль
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= И. Наварро
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=
| RD3-team03= А. Портас
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Я. Ниеминен
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Надаль
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= Я. Ниеминен
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=3
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
 Даниэль Нестор /  Марк Ноулз''' обыграли  Марцина Матковского /  Мариуша Фирстенберга со счётом 6-2, 6-7(4), [10-5].
 Нестор выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 44-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ноулз выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 42-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

См. также 
 Open Seat

 ATP Тур 2006 года
 Международная золотая серия ATP

 Barcelona KIA 2006

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Испания
Теннис
Апрель 2006 года
2006
Международные спортивные соревнования в Барселоне